El privilegio de amar es el título del 11°. álbum de estudio grabado por el intérprete mexicano Manuel Mijares. Fue lanzado al mercado por las empresas discográficas PolyGram Latino e T.H. Rodven el 22 de septiembre de 1998, siendo el primero de una serie de álbumes que grabaron juntos.  Con este material el cantante regresa a las listas de preferencias mexicanas ya que coloca varios éxitos en la radio.

Su principal éxito es la canción  "El privilegio de amar", en la cual se acompaña por su esposa en el momento Lucero  y se convierte en el tema de entrada de la telenovela mexicana la cadena Televisa homónima (1998-1999), bajo la producción de Carla Estrada, Fue protagonizada por Adela Noriega y René Strickler, Andrés García y Helena Rojo y con las actuaciones antagónicas de Enrique Rocha, Cynthia Klitbo y Marga López. Dicha canción resultó un éxito a finales del año 1998 y principios de 1999 en Latinoamérica, España y Estados Unidos, convirtiéndola en uno de los mayores triunfos comerciales de Mijares.

Lista de canciones

Sencillos 
 El privilegio de amar
 Estrella mía
 Te extraño
 Si ahora te me vas
 Yo te amaré

Posicionamientos

Referencias 

Álbumes de 1998
Álbumes de México de 1998
Álbumes de Mijares
Álbumes en español
Álbumes de balada romántica